Tipton megye (Indiana)
Tipton megye (Tennessee)